Let's Get Married (1926), een film van Gregory La Cava
Let's Get Married (1937), een film van Alfred E. Green
Let's Get Married (1960), een film van Peter Graham Scott
Let's Get Married (spelprogramma), een tv-programma op RTL 4